Волконештська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Бессарабії в XIX— першій чверті XX століття.
 Волконештська волость — Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії;
 Волконештська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;